Префектура Коза́х () — одна із 7 префектур у складі регіону Кари Тоголезької республіки. Адміністративний центр — місто Кара.

Населення

Склад 

До складу префектури входить 15 кантонів та 1 комуна Кара:

Примітки 

Префектури регіону Кари